Дисбала́нс — векторная величина, характеризующая неуравновешенность вращающихся частей машин (роторов, коленчатых валов, шкивов и тому подобное).

Неуравновешенность возникает при несовпадении оси вращения с главной осью инерции. Совмещение этих осей достигается балансировкой. Выделяют статическую и динамическую балансировки. Используется в различных вибраторах и вибромельницах.

Величина дисбаланса измеряется в г·см или в г·мм.

См. также 
 Балансировка вращающихся тел
 Асимметрия

Источники 
 ГОСТ 19534-74. Балансировка вращающихся тел. Термины. (на Викитеке) (в библиотеке ГОСТов) 

Классическая механика